Filippesi – abitanti di Filippi, antica città della Macedonia
Filippesi – abitanti di San Filippo del Mela
Filippesi – abitanti di San Giacomo Filippo